Monoblastiaceae är en familj av svampar. Monoblastiaceae ingår i ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monoblastiaceae